Кананга — многозначный термин, может означать:

 Кананга — растение семейства анноновые.
 Кананга — город в Демократической Республике Конго.